Леобендорф () — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Корнойбург. Население составляет 4630 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 29,96 км². Официальный код — 31216.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Штих (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 Зелёные занимают 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии